Märket vid avtalsförhandlingar på svensk arbetsmarknad är den löneökning som fungerar som riktmärke, även kallad norm, i samtliga yrkessektorer. Märket för löneökningarna förhandlas fram av arbetsmarknadens parter inom exportindustrin (fackförbund och arbetsgivarna). Förhandlingarna sker mellan industrifacken (både arbetare och tjänstemän) och representanter för arbetsgivarna, under en period som kallas avtalsrörelsen.

Se även 
 Industriavtalet

Referenser 
 
 Kjellberg, Anders (2019) "Sweden: collective bargaining under the industry norm", i  Torsten Müller & Kurt Vandaele & Jeremy Waddington (red.) Collective bargaining in Europe: towards an endgame, European Trade Union Institute (ETUI) Bryssel 2019. Volym III (sid. 583-604 + Appendix; med uppgifter om märket/industrinormen, avtalsrörelser, arbetskonflikter, medling mm).
 
 
Arbetsmarknadsekonomi
Arbetsrätt i Sverige